Schiano ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Schiano (* 1966), US-amerikanischer Footballtrainer
 Lorenzo Schiano di Pepe (* 1974), italienischer Jurist und Hochschullehrer
 Mario Schiano (1933–2008), italienischer Jazzmusiker
 Sean Schiano (* 1969), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler